Fidaou el Djazair (en arabe فـداء الجزائـر) est un poème et un chant populaire algérien écrit le  par Moufdi Zakaria. 

Ce chant a été l'hymne du MTLD et a été écrit en l'honneur de Messali Hadj. C'est Abdelhamid Ababsa qui a composé la musique de ce chant.
Il a entre autres été chanté par toute la classe politique algérienne lors de l'interprétation de l'Iliade algérienne, par Moufdi Zakaria, en 1973 au Club des Pins d'Alger.

Le poème

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Chants patriotiques algériens
 Kassaman
 Min Djibalina

Liens externes  
 Regarder Moufdi Zakaria chanter Fidaou el Djazair en 1973 au Club des Pins à Alger - YouTube 
 L'Iliade Algérienne, par Moufdi Zakaria - 
 Ecouter le poème Fidaou el Djazair - 

Chant patriotique
Histoire de l'Algérie
Poésie algérienne